Consistencia se puede referir a:
 Consistencia (lógica), una propiedad de los sistemas formales.
 Consistencia (negra), una propiedad lógica de las teorías o el discurso.
 Consistencia (estadística), una propiedad de los estimadores.
 Consistencia de datos, una propiedad de datos.
 Consistencia material, una propiedad relacionada con la rigidez de los cuerpos.
 Consistencia (hormigón), una medida de la fluidez del hormigón en masa.
 Consistencia interna, indicador indirecto de la fiabilidad de una investigación.